Call Me If You Get Lost (стилизовано под маюскул; ) — шестой студийный альбом американского рэпера, певца, автора песен и продюсера Tyler, the Creator. Альбом был выпущен 25 июня 2021 года на лейбле A Boy Is a Gun и Columbia Records. Он был поддержан синглами «Lumberjack» и «WusYaName». Альбом содержит гостевые участия от 42 Dugg, Ty Dolla Sign, YoungBoy Never Broke Again, Лила Уэйна, Teezo Touchdown, Domo Genesis, Brent Faiyaz, Fana Hues, Daisy World, Lil Uzi Vert и Фаррелла Уильямса.

История 
9 июня 2021 года был замечен рекламный щит, который анонсировал альбом. Он гласил: «Позвони мне, если заблудишься» и включал номер телефона «1 (855) 444-8888». При вызове воспроизводился разговор между Тайлером и его матерью. Вскоре после этого был обнаружен веб-сайт, на котором была ссылка на рекламный щит и номер телефона.

14 июня 2021 года Тайлер анонсировал новую музыку в коротком видео под названием «Side Street». Альтернативная её версия была размещена на странице в Twitter, а в Instagram оно озаглавлено «10. Sweet». На следующий день, 15 июня, Тайлер опубликовал в Twitter номер телефона, который был замечен на рекламных щитах за неделю до этого, официально заявив о своей причастности к ним.

16 июня 2021 года в 12 часов по восточному времени Тайлер выпустил песню под названием «Lumberjack», которая сопровождалась коротким музыкальным видео. Сингл сэмплирует трек «2 Cups of Blood» Gravediggaz и возвращает хардкорный стиль рэпера, от которого он дистанцировался в пользу более мелодичного звучания, которое можно было услышать на его альбомах Flower Boy (2017) и Igor (2019). На следующий день, 17 июня, Тайлер официально объявил название Call Me If You Get Lost и дату выпуска.

Выпуск и продвижение 
14 июня 2021 года был загружен тизер альбома под названием «Side Street», в нём Тайлер держит собаку и целуется с женщиной. Рэпер сам снял видео под альтер эго Wolf Haley. Ближе к концу видео появляется Taco Bennett из группы Odd Future.

16 июня Тайлер выпустил лид-сингл «Lumberjack», сопровождаемый музыкальным видео, которое было снято альтер эго Тайлера Wolf Haley. Песня сэмплирует «2 Cups of Blood» от Gravediggaz. 17 июня Тайлер подтвердил название грядущего альбома, а также объявил обложку, дату выпуска и запустил в продажу товары, связанные с ним. На обложке изображено удостоверение личности персонажа по имени «Тайлер Бодлер», оно является отсылкой на Шарля Бодлера, французского поэта.

22 июня Тайлер выпустил второй сингл «WusYaName».

Список композиций 
Все песни были написаны и спродюсированы Tyler, the Creator, кроме указанных.

Примечания
 Все песни стилизованы под маюскул
 «Lemonhead» содержит гостевое участие от 42 Dugg
 «WusYaName» содержит гостевые участия от Ty Dolla Sign и YoungBoy Never Broke Again
 «Hot Wind Blows» содержит гостевое участие от Лила Уэйна
 «RunItUp» содержит гостевое участие от Teezo Touchdown
 «Manifesto» содержит гостевое участие от Domo Genesis
 «Sweet / I Thought You Wanted to Dance» содержит гостевые участия от Brent Faiyaz и Fana Hues
 «Rise!» содержит гостевое участие от Daisy World
 «Juggernaut» содержит гостевые участия от Lil Uzi Vert и Фаррелла Уильямса

Чарты

Примечания 

Альбомы 2021 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы Tyler, The Creator
Хип-хоп-альбомы
Концептуальные альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200